Thomas Honickel ist der Name folgender Personen:

* Thomas Honickel (Filmemacher) (* 1954), deutscher Journalist und Filmemacher
 Thomas Honickel (Dirigent) (* 1958), deutscher Dirigent und Musikpädagoge